A 2020-as spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat ötödik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság eredetileg április 24-én vette volna kezdetét a Circuit Paul Ricard versenypályán és november 15-én ért volna véget a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján, azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen megváltozott a versenynaptár összetétele. A szezon végül július 18-án indult el a Circuito de Navarrán és az eredetileg tervezett helyszínen és időpontban fejeződött be az idény. Az egyéni bajnokságot Kas Haverkort nyerte meg, míg a csapatoknál az MP Motorsport diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Megjegyzések:
 Eredetileg május 2–3. között tartották volna meg.
 Eredetileg április 24-26. között tartották volna meg.
 Eredetileg június 20–21. között tartották volna meg.
 Eredetileg július 4-5. között tartották volna meg.

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF420
20